Нуево Силтепек има више значења:

 Нуево Силтепек (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Силтепек (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику